Curt steht für:

 den emilianischen Namen von Corte Brugnatella, Gemeinde in der Provinz Piacenza in Italien
 eine Variante des Vornamens Kurt
 curt (Magazin), eine deutsche Zeitschrift

Siehe auch:
 Curth
 Curd
 Court